Змагання з настільного тенісу в одиночному розряді серед чоловіків на літніх Олімпійських іграх 2020 відбудуться з 24 по 30 липня 2021 року в Токійському палаці спорту.

Кваліфікація

Розклад

Сіяні гравці 
Перші 16 сіяних гравців кваліфікуються одразу в третій раунд.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сіяні з 17-го по 32-й гравці кваліфікуються одразу в другий раунд.

Турнірна сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Попередні раунди

Примітки

Посилання 
Draw 
Preliminary round draw 

одиночний розряд (чоловіки)